Ел Венадито има више значења:

 Ел Венадито, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Венадито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Венадито (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Венадито (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Венадито, Ла Принсеса (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Венадито, Ла Мескитоса (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Венадито (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Венадито (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Венадито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Венадито (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Венадито (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Венадито, Ел Венадито де Педро Морено (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Венадито (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Венадито (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Венадито (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Венадито, Рестауранте (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Венадито (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Венадито (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Венадито (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Венадито (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Венадито (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Венадито (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Венадито (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Венадито (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Венадито (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Венадито (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Венадито (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Венадито, Ел Венадиљо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Венадито (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Венадито (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито, Сан Висенте (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито, Сан Карлос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Венадито (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Венадито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Венадито (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику